Tomorrow Is Another Day (film), een film noir-misdaad van Felix E. Feist uit 1951
 Tomorrow Is Another Day (The Ivy League), een nummer van The Ivy League uit 1967, gecoverd door The Buffoons
 Tomorrow is another day (album), een album van Ulrich Schnauss en Mark Peters uit 2013